Rio Sao Mateus kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio São Mateus (vattendrag i Brasilien, Ceará), 
 Rio São Mateus (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina), 
 Rio São Mateus (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais), 
 Rio São Mateus (vattendrag i Brasilien, Espírito Santo), 
 Rio São Mateus (vattendrag i Brasilien, Goiás), 

Robotskapade Brasilienförgreningar